Ха́рроп () — английская фамилия. Известные носители:

 Харроп, Бобби (1936—2007) — английский футболист, защитник.
 Харроп, Джош (род. 1995) — английский футболист, полузащитник.